Гильермо Кориа — победитель турнира.

Чемпион двух последних розыгрышей — Хуан Карлос Ферреро проиграл в первом раунде.

Посев 

  Энди Роддик (Отказ)
  Хуан Карлос Ферреро (Первый раунд)
  Гильермо Кориа (Титул)
  Райнер Шуттлер (Финал)
  Карлос Мойя (Полуфинал)
  Тим Хенмен (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Четвертьфинал)
  Себастьян Грожан (Второй раунд)
  Николас Массу (Третий раунд)
  Парадорн Шричапан (Первый раунд)
  Шенг Схалкен (Первый раунд)
  Иржи Новак (Первый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Первый раунд)
  Мартин Веркерк (Второй раунд)
  Марди Фиш (Отказ)
  Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира

Masters Series Monte-Carlo 2004